Das Bank of the West Classic 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 18. bis 27. Juli 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)